Sants Estació – stazione della metropolitana di Barcellona
 Stazione di Barcellona Sants – stazione ferroviaria di Barcellona